Sol Air fue la aerolínea nacional de Honduras desde 2002 hasta 2005, cuando el nombre fue cambiado a AeroHonduras. Sol Air y Aeropostal (Alas de Venezuela) se unieron para formar una alianza en 2003. Aeropostal adquirió el 49% de la aerolínea AeroHonduras.

Aerolíneas desaparecidas de Honduras
Aerolíneas fundadas en 2002
Aerolíneas desaparecidas en 2005